E41 – codice ECO di alcune linee minori della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi
Strada europea E41 – strada europea da Dortmund ad Altdorf
HMS E41 – sommergibile della classe E della Royal Navy
E41 – locomotiva elettrica tedesca